Соревнования по бегу на 400 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 40 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

 26 сентября 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 4 года российского бегуна на 400 метров Максима Дылдина. Перепроверка его допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года, дала положительный результат на туринабол. Все результаты спортсмена, показанные после 5 августа 2012 года, были аннулированы, в том числе в беге на 400 метров на чемпионате Европы 2014 года.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у мужчин состоялся 15 августа 2014 года. Чемпионом с новым лучшим результатом сезона в Европе стал Мартин Руни, в упорной борьбе с товарищем по команде Мэттью Хадсон-Смитом сохранивший своё лидерство на финишной прямой. Прежний лидер европейского рейтинга Павел Маслак из Чехии не участвовал в чемпионате Европы из-за травмы. Имевший второй результат по итогам полуфинальных забегов Джонатан Борле не вышел на старт.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег на 400 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике